Thatcher Demko (né le  à San Diego dans l'État de Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2011-2012 || Lancers d'Omaha || USHL || 15 || 9 || 3 || 0 || 754 || 36 || 2,84 || 89,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || USNDP || USHL || 19 || 15 || 3 || 0 ||  || 39 || 2,21 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Eagles de Boston College || Hockey East || 24 || 16 || 5 || 3 ||  || 54 || 2,24 || 91,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Eagles de Boston College || Hockey East || 35 || 19 || 13 || 3 ||  || 77 || 2,19 || 92,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Eagles de Boston College || Hockey East || 39 || 27 || 8 || 4 ||  || 74 || 1,88 || 93,5 || 10 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 45 || 22 || 17 || 1 ||  || 114 || 2,68 || 90,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 46||25||13||4||||113||2,44||92,2||1||16||5||2||3||312||14||2,69||92,7||0||0
|-
|2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 1||1||0||0||61||4||3,91||86,7||0||0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH || 16 || 8 || 6 || 0 ||  || 37 || 2,58 || 91,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 9 || 4 || 3 || 1 ||  || 25 || 2,81 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH || 27 || 13 || 10 || 2 ||  || 78 || 3,06 || 90,5 || 0 ||  || 4 || 2 || 1 || 187 || 2 || 0,64 || 98,5 || 1 || 
|-
| 2020-2021 || Canucks de Vancouver || LNH || 35 || 16 || 18 || 1 ||  || 99 || 2,85 || 91,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH ||  || 

| 72 || 34 || 31 || 4 ||   || 206 || 2,93 || 91,1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 1 || 187 || 2 || 0,64 || 98,5 || 1 ||

Statistiques internationales 

| 2012 ||align="left"| Défi mondial moins de 17 ans || 2 || 1 || 0 || 0 || 110 || 2 || 1,09 || 94,9 || 0 || ||align="left"|  Deuxième
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7 || 3 || 3 || - || 428 || 16 || 2,24 || 89,9 || 1 || 0 ||align="left"|  Deuxième
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || 1 || 1 || - || 242 || 7 || 1,74 || 93,7 || 1 || 0 ||align="left"| Cinquième
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||align="left"| Quatrième
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 2 ||  ||  || - ||  ||  || 2 || 92 ||  ||  ||align="left"| Septième

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2021-2022 : participe au  Match des étoiles

Références 

Naissance en décembre 1995
Naissance à San Diego
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver